Фирцак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фирцак, Юлий (1836—1912) — епископ мукачевский с 17 декабря 1891 года по 1 июня 1912 год, русинский общественный деятель.
 Фирцак-Кротон, Иван Фёдорович (1899—1970) — выдающийся украинский артист цирка, атлет, борец, боксер, боец вольного стиля.